

Фрегезии (районы) округа Эвора

См. также 
 Эвора (округ)
 Муниципалитеты округа Эвора

 
Списки:Португалия